Der Begriff Ruheberg bezeichnet

 den Ortsnamen Ruheberg (Fichtelgebirge), einen Basaltkegel (692 m) im Fichtelgebirge
 die Eigenbezeichnung eines Bestattungswaldes in Oberried (Breisgau)